Junkes ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Junkes (1900–1984), deutscher Jesuitenpater und Astronom
 Mario Junkes (* 1972), deutscher Autor und Übersetzer
 Oswald Junkes (1921–1993), deutscher Gewichtheber